Brvnik peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Brvnik, un village situé dans la municipalité de Domaljevac-Šamac, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brvnik, un village situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie.